Zerner ist der Nachname von:

 Ernst Zerner (1884–1966), österreichischer Chemiker
 Fritz Zerner (1895–1951), österreichischer Physiker
 Larry Zerner (* 1963), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Schauspieler
 Lukas Zerner (* 2000), deutscher Basketballspieler